

Geografia 
 Francia
 Fournès – comune nella regione dell'Occitania
 Fournes-Cabardès – comune nella regione dell'Occitania
 Fournes-en-Weppes – comune nella regione dell'Alta Francia